Die Caux Seine Agglo ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Seine-Maritimein  der Regionen Normandie. Sie wurde am 1. Oktober 2007 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lillebonne.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand zunächst als Communauté de communes. Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 wurde der Verband in die Rechtsform einer Communauté d’agglomération transformiert.

Der ursprünglich als Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine gegründete Verband änderte mit Wirkung vom 1. Januar 2018 seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Caux Seine Agglo
Gemeindeverband im Département Seine-Maritime
Gegründet 2007